

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Толкование символики Герба 
Главная фигура Герба – золотой ястребиный канюк (ястреб) – олицетворяет величие, благородство, богатство, милосердие, справедливость, человеколюбие, умеренность, воздержание, великодушие, мудрость, постоянство, превосходство, но и воинственность, власть и защиту. Хабаровский край — ареал занесённых в Красную книгу России ястребиных канюков. Обитает в Большехехцирском заповеднике, который составляет значительную часть территории Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, и относится к наиболее охраняемым видам. Канюк — символ богатства и величия фауны Дальнего Востока, многообразия ее природы, которая одновременно нуждается в защите и заботе ее человеком. Ястребиный канюк – эндемик Восточной Азии (в России на запад до Малого Хингана, на север до реки Буреи, а также в Японии и Северном Китае).
Фигуры Герба - серебряные кирки (кайла) – олицетворяет тяжёлый труд, промышленность, горнодобывающую отрасль. Кирка – один из немногих инструментов, которыми покорители Дальнего Востока добывали Корфовский камень, без использования иного промышленного оборудования. Цвет символизирует месторождение местного камня, представляющего собой соединение гранита и диорита (гранодиорита), который стал основой многих строительных объектов, самые значимые из которых Амурская железная дорога и мост через реку Амур. 
Фигура Герба - серебряное паровозное колесо – символ железной дороги, символизирует возникновение поселка при строительстве железной дороги и роль железнодорожного транспорта в развитии Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
Зелёное поле Герба (зелень) - символизирует, что большую часть территории Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края занимает государственный природный заповедник и его изобилие уникальной флоры и фауны, тайгу, лес.
Голубое поле Герба (лазурь) – символизирует собой:
- знаменитую «корфовскую воду»; воду – источник водоснабжения р.п. Корфовский, берущий начало с глубин Большого Хехцира;  добываемую с глубин минеральную воду с уникальными характеристиками, благодаря которой вода известна далеко за пределами Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
- хребты Большого Хехцира и Малого Хехцира, в лощине между которыми расположен административный центр Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края – р.п. Корфовский; 
- железную дорогу (Уссурийский великий рельсовый путь), которой обязан своим рождением п. Корфовский.

Примечания

См. также 
 Корфовское городское поселение
 Флаг Корфовского городского поселения Хабаровского района Хабаровского края

Ссылки 

Гербы городов России